Pacini är ett italienskt efternamn, som burits av bland andra:

 Alfredo Pacini (1888–1967), vatikansk diplomat och kardinal
 Antonio Pacini (1778–1866), italiensk tonsättare
 Domenico Pacini (1878–1934) italiensk fysiker och meteorolog
 Filippo Pacini (1812–1883), italiensk anatom
 Franco Pacini (1939–2012), italiensk astrofysiker
 Giovanni Pacini (1796–1867), italiensk tonsättare
 Luigi Pacini (1767–1837), italiensk sångare
 Piero Pacini (omkring 1440–omkring 1513), italiensk boktryckare
 Regina Pacini (1871–1965), argentinsk presidenthustru
 Sophie Pacini (född 1991), tysk-italiensk pianist

Italienska efternamn